Unter dem Begriff ST-Klasse wurden zwei Schiffsklassen der Bremer Reederei DDG Hansa geführt:
 ST-Klasse (1957)
 ST-Klasse (1969)